La Coppa Davis 1978 è stata la 67ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 48 nazioni: 29 nella zona europea, 11 nella zona dell'est e 8 della zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto la Gran Bretagna nella finale che si è giocata al Mission Hills Country Club di Rancho Mirage negli Stati Uniti dall'8 al 10 dicembre.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Tabellone principale
Squadre partecipanti
 
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Zona Sudamericana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
 
  — promossa al Finale Interzonale Americana

Finale Interzonale Americana

Stati Uniti avanza alle Semifinali

Zona dell'Est

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Australia alle semifinali

Zona europea

Zona A

Turno di qualificazione
Squadre partecipanti
  — promossa al Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Svezia avanza alle semifinali

Zona B

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Regno Unito avanza alle semifinali

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Collegamenti esterni

Tennis nel 1978
 1978